Biografies
 Hans Luther (Berlín, 1879 - Düsseldorf, 1962), 18è Canceller d'Alemanya, 9è de la República de Weimar (1919-1933) 
 Karl Theodor Robert Luther (1822 - 1900), astrònom alemany d'origen polonès
 Thomas Luther (Erfurt, 1969), jugador d'escacs alemany

 Geografia
 Luther (Illinois), àrea no incorporada del Comtat de Mason (Illinois, EUA)
 Luther (Iowa)
 Luther (Oklahoma)

 Literatura, cinema i televisió
 Luther  o Luter (pel·lícula) , pel·lícula alemanya de l'any 2003, dirigida per Eric Till
 Luther (sèrie de televisió)
 Luther (obra)''', obra de John Osborne